Кевин Спраггетт (; род. 10 ноября 1954, Монреаль) — канадский шахматист, гроссмейстер (1985).

Участник межзонального турнира в Таско (1985) — 4-е место и турнира претендентов в Монпелье (1985) — 16-е место. В чемпионате стран Содружества (брит.) в 1985 (Лондон) — 1—2-е места. В составе национальной сборной участник 8-и олимпиад (1986, 1990—2002). Участник матчей претендентов (1988).

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Нью-Йорк (1983) — 1—5-е и 1987 — 3—8-е; Монреаль (1983) — 1-е; Сянган (Гонконг, 1984) — 1—2-е; Торонто (1983, 1984 и 1985) — 1—2-е, 2—3-е и 3—5-е; Дортмунд (1984) — 4—5-е; Лугано (1985) — 2—15-е (168 участников); Гавана (1986) — 3-е; Монреаль (1986) — 1-е; Сан-Бернардино (1986) — 2—3-е; Вена (1986) — 2-е места.

Сыграл вничью матч с И. Ивановым (1987) — 3 : 3 (+1 −1 =4).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Кевина Спрагетта на сайте ФШР

Шахматисты Канады
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники Инженерного факультета Университета Макгилла